Muera puede referirse a:
 El imperativo de morir, utilizado para expresar el rechazo a algo o a alguien (véase Vitorear)
 Sal de mesa y salmuera.